Vähä Karhusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä Karhusaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Vähä Karhusaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar